McCaig ist der Familienname folgender Personen:

 Callum McCaig (* 1985), britischer Politiker der Scottish National Party (SNP)
 Scott McCaig (* 1965), kanadischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Militärbischof von Kanada